Kapstadt steht für:
 Kapstadt, Stadt in Südafrika
 Das Traumschiff: Kapstadt, deutscher Fernsehfilm von Helmut Metzger (2020)

Kapstad ist der Familienname folgender Personen:
 Egil Kapstad (1940–2017), norwegischer Jazzpianist
 Kenneth Kapstad (* 1979), norwegischer Schlagzeuger
 Kevin Kapstad (* 1986),  US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Cape Town